Myopites är ett släkte av tvåvingar. Myopites ingår i familjen borrflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Borrflugor
Myopites